Nikkei 225, een aandelenindex
 Nikkei, een Japanse uitgever